Алворада-д’Уэсти ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония. Составная часть мезорегиона Восток штата Рондония. Входит в экономико-статистический  микрорегион Алворада-Д'Оэсти. Население составляет 16 853 человека на 2010 год. Занимает площадь 3 029,19 км². Плотность населения — 5,56 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 17 063 жителя.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 3 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Рондония